Металька () — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Метальке проживало 4 человека. Деревня Металька расположена на границе с Черногорией.

Население 
В деревне Металька проживает очень малое количество людей. Всё население этой небольшой деревушки — сербы.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 4 человека (100,00 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 0 человек (0,00 %); 
 югославы — 0 человек (0,00 %);
 другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской